Паска́ль Зибе́р (; 29 апреля 1977, Санкт-Галлен, Швейцария) — швейцарский кёрлингист. Неоднократно участвовал в чемпионатах мира по кёрлингу. В числе прочего, в составе сборной Швейцарии участвовал в .

Играл на позиции второго.

Достижения 
 : серебро ().
 : золото (), серебро ().
 : золото (2002, 2005, 2008).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 

 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Чемпионы Швейцарии по кёрлингу